Termin RO ima više značenja.

 Rumunija, oznaka države
 .ro, najviši Internet domen Rumunije